Lees kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lées-Athas, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Lées (vattendrag i Frankrike), departementet Gers i regionen Occitanien,

Storbritannien 

 Lees, Derbyshire, ort, England, South Derbyshire, Dalbury Lees, 
 Lees, Greater Manchester, ort, England, Oldham, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar